Slink steht für:
 den Codenamen der Linux-Distribution Debian in der Version 2.1
 Slink-Lamm, eine chinesische Lammfellart

Slink ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Slink (1889–1966), deutscher Politiker